Eerste divisie (mannenhandbal) 1996/97
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1996/97